Се́льское поселе́ние «Село́ Во́лковское» — муниципальное образование в составе Тарусского района Калужской области России.

Центр — село Волковское.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Тарусского района
Сельские поселения Калужской области